Touzac (Charente), een gemeente in het departement Charente
 Touzac (Lot), een gemeente in het departement Lot